Тальяни () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тальяни, Алекс (род. 1972) — канадский автогонщик.
 Тальяни, Эмидио (1838—1907) — итальянский куриальный кардинал.

См. также 
 Тальян
 Тальянка